Пашенино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Архангельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Архангельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 20 км, до центра муниципального образования Архангельского — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Мочалово, Навалкино, Иванково, Василево, Кузнецово, Алексейцево, Исаково, Семенково.

По переписи 2002 года население — 27 человек (13 мужчин, 14 женщин). Всё население — русские.

Известные уроженцы 
 Николай Васильевич Мамонов — советский военный. В годы Великой Отечественной войны командир 331-го стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии. Подполковник. Герой Советского Союза (1945, посмертно).

Примечания

Ссылки 
 Пашенино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)